Tamala (Pensa), naselje u oblasti Pensa, Rusija
 Tamala (Krasnojarsk), selo u regiji Krasnojarsk, Rusija